Die Liste der Naturdenkmale im Landkreis Leipzig nennt die Listen der in den Städten und Gemeinden im Landkreis Leipzig in Sachsen gelegenen Naturdenkmale.

Naturdenkmale im Landkreis Leipzig 
Um eine Übersicht zu den Naturdenkmale im Landkreis zu schaffen wurde diese Liste erstellt.
Diese Liste wurde in Teillisten für die Städte und Gemeinden im Landkreis Leipzig unterteilt, z. Zt.  sind 138 Einzel-Naturdenkmale und 120 Flächennaturdenkmale dokumentiert.

Weblinks 

 Baumdenkmale im Landkreis Leipzig, Auflistung der 161 Baum-Naturdenkmale im Landkreis (lvz.de, 7. Juli 2018)
 Ausweisung und Aufhebung von Baum-Naturdenkmalen (ND) im Landkreis Leipzig nach sächsischem Naturschutzgesetz in: Bekanntmachungen → SG Naturschutz- und Landschaftsschutz, landkreisleipzig.de

Einzelnachweise 

 Leipzig Landkreis
!Naturdenkmale